ICJ steht als Abkürzung für:

 International Commission of Jurists, siehe Internationale Juristenkommission
 International Court of Justice, siehe Internationaler Gerichtshof

ICJ